Джо́зеф (Джо) Ло Тру́льо (, род. 2 декабря 1970, Куинс, Нью-Йорк) — американский актёр. Наиболее известен по роли детектива Чарльза Бойла в ситкоме «Бруклин 9-9». Ло Трульо также снялся во многих фильмах, среди которых «Жаркое американское лето», «SuperПерцы», «Пол: Секретный материальчик», «Взрослая неожиданность» и «Жажда странствий». Он также озвучил Винчензо Чилли в Grand Theft Auto: Liberty City Stories.

Ранняя жизнь и образование 
Джо Ло Трульо родился в Куинсе в Нью-Йорке в семье с итальянскими и ирландскими корнями. Он вырос в Магрейте во Флориде и окончил Старшую школу Коконат Крик, а затем посещал Нью-Йоркский университет.

Личная жизнь 
19 апреля 2014 года Ло Трульо женился на актрисе Бет Довер, род. 29 августа 1978), с которой был помолвлен с 2013 года. Они вместе снялись в эпизоде «Модный жених» телесериала «Бруклин 9-9». У них есть сын Элай.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Киноактёры США